Il crisotilo (dal gr. χρυσότίλος, comp. di χρυσός "oro" e τίλος "fibra") è un minerale appartenente alla classe dei silicati, sottoclasse fillosilicati. È uno dei minerali del gruppo dell'amianto, di gran lunga il più estratto. Molto ricercato per via delle sue proprietà fibrose, di incombustibilità e di bassa conducibilità termica, ha però gravi conseguenze sull'organismo umano proprio per via della sua natura fibrosa. Esistono tre politipi del crisotilo dei quali il clinocrisotilo è di gran lunga il più comune, l'ortocrisotilo è raro ed il paracrisotilo è molto raro.

Morfologia 
È un minerale fibroso.

Origine e giacitura 
È uno dei tre polimorfi del serpentino, assieme ad antigorite e lizardite. L'habitus fibroso del crisotilo è dovuto a esigenze strutturali dello stesso, in quanto, per mantenere la corrispondenza fra gli strati tetraedrici e quelli triottaedrici, cede a un incurvamento degli strati per evitare un possibile disallineamento, assumendo per questo motivo il suo tipico habitus fibroso.

Varietà 
 Clinocrisotilo
 Ortocrisotilo
 Paracrisotilo

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Fillosilicati